Johann Czermak ist der Name folgender Personen
* Johann Czermak (Zoologe) (1824–1903), österreichischer Zoologe, Pädagoge und Schulleiter sowie Hochschullehrer
 Johann Czermak (Pilot) (Hans Czermak; 1896–1928), deutscher Pilot, Offizier und Jagdflieger
 Johann Nepomuk Czermak (1828–1873), österreichischer Physiologe

Siehe auch
 Hans Czermak